Il Roller Hockey Asia Cup 1989 è stata la 2ª edizione del Roller Hockey Asia Cup; la manifestazione venne disputata in Cina.
La competizione fu organizzata dall'Asia Confederation of Roller Sports.
Il torneo fu vinto dal Giappone per la 1ª volta nella sua storia.

Nazionali partecipanti

Risultati

Classifica

Campioni

Collegamenti esterni 
 
 Risultati su rinkhockey.net

1989